Am Ende des Sommers steht für:

 Am Ende des Sommers (2014), deutscher Kurzfilm von  Stefanie Klemm (2014)
 Am Ende des Sommers (2015), österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Nikolaus Leytner (2015)  
 Am Ende des Sommers, Kriminalroman von Petra Hammesfahr (1992)
 Am Ende des Sommers, Roman von Kazumi Yumoto (2017)
 Am Ende des Sommers (2018), Fernsehfilm der Serie Frühling von Michael Karen (2018)
 Am Ende des Sommers (2019), deutscher Spielfilm von Frauke Lodders (2019)

Siehe auch:
 Am Ende dieses Sommers, Roman von Carolyn Haines (1994)
 Das Ende des Sommers, kanadisch-amerikanischer Spielfilm von Helen Shaver (1999)